Меркадо има више значења:

 Меркадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Меркадо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику